LOspedale civile - Maria Santissima dello Splendore è la principale struttura sanitaria della cittadina rivieraschi teramana di Giulianova; trae origini da un primo nosocomio risalente al XII secolo.

Attualmente è ospitato in due edifici risalenti agli anni 1960 e 1970, a circa 1 km a sud dal centro storico cittadino.

Note 

Giulianova
Ospedali dell'Abruzzo